El apellido Chesterton puede referirse a:

 Chesterton (cráter), Mercurio
 Chesterton (Indiana), Estados Unidos

Inglaterra 
 Chesterton (Cambridge), Cambridgeshire
 Chesterton (Huntingdonshire), Cambridgeshire
 Chesterton (Gloucestershire)
 Chesterton (Oxfordshire)
 Chesterton (Shropshire)
 Chesterton (Staffordshire)
 Chesterton (Warwickshire)

Personas 
Gilbert Keith Chesterton, escritor inglés del ;
Cecil Chesterton, escritor inglés, hermano del anterior;
Ada Jones, periodista y escritora inglesa, esposa de Cecil Chesterton.